Зебальд, Александер (1869—1934) — немецкий и американский скрипач и альтист.
 Зебальд, Винфрид Георг (1944—2001) — немецкий писатель.
 Зебальд Нюрнбергский — святой, франконский отшельник, небесный покровитель Нюрнберга.